Osoby o nazwisku Gawenda:

 Andrzej Gawenda (* 1972) – polski lekkoatleta tyczkarz
 Jerzy Gawenda (1917–2000) – polski działacz polityczny, prawnik i wicepremier

 W języku czeskim
 Martin Gavenda (* 1988) – czeski żużlowiec

Inne
 Gawęda